Дакота (Dakota, Sioux) — сіуанська мова, якою розмовляють племена народу сіу (дакота (янктон і янктонай), санти, сісітон), які проживають у резерваціях Форт-Пек, Девілс-Лейк, Стендінг-Рок штату Північна Дакота; у резерваціях Кроу-Крік, Янктон штату Південна Дакота, і кілька розосереджені в резерваційних громадах у штатах Міннесота, Небраска в США, а також в штатах Саскачеван, на річці і озері Оак регіону Лонг-Плейн-Фест-Нейшн (на захід від міст Бёрдтейл-Сіу -Фёст-Нейшн, Вінніпег, Мус-Вудс, Стоні-Вапетон, Стендінг-Буффало) провінції Манітоба в Канаді.

Знаходиться під загрозою зникнення.

Діалекти 
У мови дакота також є два основні діалекти з двома піддіалектами (і незначними різновидами):

 Східна дакота: санті (Isáŋyáthi: Bdewákhatuŋwaŋ, Waȟpékhute), сіссетон (Sisítuŋwaŋ, Waȟpétuŋwaŋ).
 Західна дакота: Янктон (Iháŋktȟuŋwaŋ), янктонай (Iháŋktȟuŋwaŋna), верхній янктонай (Wičhíyena).

Писемність 
Мова дакота записується алфавітом на основі латиниці.

Нижче наведена абетка, що використовується в провінції Манітоба, Канада .

Також діалекти янктон-янктонай і саніи-сіссетон можуть записуватися алфавітом для мови лакота.

 Використовуються літери á, é, í, ó, ú .

Примітки

Посилання 

 Дакота на Ethnologue
Мови США
Мови Канади
Статті з джерелами з Вікіданих
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих